Сенченкова — фамилия. Известные носители:

 Сенченкова, Евгения Михайловна (род. 1930) — российский учёный-ботаник.
 Сенченкова, Лия Григорьевна (1927—2003) — российский педагог, Герой Социалистического Труда, заслуженный учитель школы РСФСР.